Unter Sakraldermoid versteht man:

Sinus pilonidalis
Steißbeinteratom